osmanski napad na Hvar 1539.
osmanski napad na Hvar 1571. 15. kolovoza (negdje stoji 17. kolovoza

Izvori